

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Meny“ beginnt.

Meny 



 Mény de Marangue, Édouard (1882–1960), französischer Tennisspieler

Menyh 
 Menyhay, Emmerich (1931–2018), österreichisch-ungarischer Wirtschaftswissenschaftler, Pädagoge und Soziologe

Menyl 
 Menyllos, makedonischer Offizier

Menyo 
 Menyoli, Isaac (* 1972), kamerunischer Skilangläufer

Menyu 
 Menyuk, Eric (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler und Anwalt